Die Saison 2013/14 war die 39. Spielzeit der Svenska Hockeyligan. Die Hauptrunde begann am 14. September 2013 und endete am 8. März 2014. Die darauffolgenden Play-offs fanden vom 15. März bis zum 21. April 2014 statt. Es war die erste Spielzeit seit dem Namenswechsel von Elitserien in Svenska Hockeyligan im Juni 2013. Die Vorjahresabsteiger Rögle BK und Timrå IK wurden durch Leksands IF und dem Örebro HK, der zum ersten Mal in der schwedischen Eliteklasse spielt, ersetzt.Schwedischer Meister 2013/14 wurde Skellefteå AIK, der damit seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigte. Währenddessen stieg AIK Ishockey zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte in die HockeyAllsvenskan ab. Der Verein aus Stockholm wird in der neuen Saison durch den Stadtrivalen und Rekordmeister Djurgården Hockey ersetzt, der sich in der Kvalserien den Aufstieg sicherte.

Teilnehmer

Hauptrunde

Modus 
Die zwölf Mannschaften der Svenska Hockeyligan tragen jeweils fünf Spiele gegeneinander aus. Dabei haben sechs Mannschaften 28 Heimspiele und 27 Auswärtsspiele, die anderen Mannschaften bestreiten hingegen 27 Heimspiele und 28 Auswärtsspiele. Eine Mannschaft, die in dieser Saison mehr Heimspiele austragen durfte, hat in der nächsten Saison, soweit sie nicht absteigt, weniger Heimspiele.

Für einen Sieg in der regulären Spielzeit erhält jede Mannschaft drei Punkte. Bei Toregleichheit nach der regulären Spielzeit wird eine Verlängerung ausgetragen, in der der Sieger zwei Punkte, der Verlierer einen Punkt erhält. Im Anschluss an ein Unentschieden gibt es nach der fünfminütigen Verlängerung ein Shootout. Jedes Team hat zunächst drei Schützen, anschließend geht es bei Unentschieden per K.O.-System weiter. Für eine Niederlage in regulären Spielzeit gibt es keine Punkte.

Die Mannschaften auf den Plätzen 11 und 12 müssen, wie in den vorherigen Jahren auch, in den Kvalserien gegen die besten vier Teams der zweitklassigen HockeyAllsvenskan um ihren Platz in der Liga spielen.

Tabelle 

Legende: Sp = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, SNV = Siege nach Verlängerung, NNV = Niederlage nach Verlängerung, TVH = Torverhältnis;
Erläuterungen: , ,

Beste Scorer 

Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett:  Bestwert

Beste Torhüter 
(Torhüter, die mindestens 40 % der Gesamtspielzeit ihrer Mannschaft auf dem Eis standen)
Abkürzungen:  Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), GT = Gegentore, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt, SO = Shutouts; Fett:  Bestwert

Play-offs

Modus 
Neben der Namensänderung wurden auch die Modalitäten für die Play-offs geändert. Die besten sechs Mannschaften qualifizieren sich direkt für das Play-off-Viertelfinale, die Mannschaften auf den Plätzen 7 bis 10 spielen in Best-of-Three-Serien zwei weitere Play-off-Teilnehmer aus. Außerdem dürfen sich, im Gegensatz zur Vorsaison, die vier bestplatzierten Teams ihre Gegner im Viertelfinale nicht mehr auswählen. Stattdessen wird der Erste der Hauptrunde auf den schlechter platzierten Gewinner der Best-of-Three-Serien treffen, der Zweitplatzierte spielt gegen den besser platzierten Gewinner, der Dritte duelliert sich mit dem Sechsten und der Vierte tritt gegen den Fünften an.

Qualifikation 
Die Qualifikationsspiele wurden im Modus „Best of Three“ ausgetragen.

HR = Hauptrunde

Play-off-Baum 
Ab dem Viertelfinale werden die Play-offs im Modus "Best-of-Seven" ausgetragen.

Viertelfinale 
Die Viertelfinalserie fand vom 15. bis 27. März 2014 statt.

Halbfinale 
Die Sieger der Viertelfinals bestritten vom 31. März bis zum 11. April 2014 die Halbfinalserie.

Finale

Beste Scorer 

Quelle: shl.se, Abkürzungen:  Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett:  Bestwert

Beste Torhüter 

Abkürzungen: Quelle: shl.se, Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), GT = Gegentore, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt, SO = Shutouts; Fett: Bestwert

Kader des Schwedischen Meisters

Kvalserien 

Legende:
GP = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, SNV = Siege nach Verlängerung, NNV = Niederlage nach Verlängerung, TVH = Torverhältnis
Erläuterungen:

Besonderheiten 

Das diesjährige Freiluftspiel fand am 14. Dezember 2013 statt. Im Gamla Ullevi in Göteborg traten der Frölunda HC und Skellefteå AIK gegeneinander an. Es war damit das zweite Freiluftspiel, das in Göteborg, der zweitgrößten Stadt Schwedens, veranstaltet wurde. Zudem trat der Färjestad BK im Rahmen des AHL All-Star Classic am 12. Februar 2014 gegen eine Auswahl der American Hockey League an, die das Spiel mit 7:2 gewann.

Patrik Hersley (Leksands IF) stellte mit 24 erzielten Treffern in einer regulären Saison einen neuen Rekord für die meisten erzielten Tore eines Verteidigers auf. Er übertraf damit die Bestmarke aus der Saison 1998/99 von Jan Huokko, der ebenfalls für Leksands IF 21 Tore schoss.

Pär Arlbrandt ist nach Håkan Loob in der Saison 1982/83 und Bud Holloway in der Vorsaison erst der dritte Spieler, der eine Saison mit mehr als 70 Punkten beendet.

Auszeichnungen 

 Guldpucken (Bester schwedischer Spieler) – Joakim Lindström, Skellefteå AIK
 Guldhjälmen (Most Valuable Player) – Joakim Lindström, Skellefteå AIK
 Honkens trofé (Bester Torhüter) – Linus Ullmark, MODO Hockey
 Håkan Loob Trophy (Bester Torjäger) – Chad Kolarik, Linköping HC
 Årets nykomling – Andreas Johnsson, Frölunda HC
 Salming Trophy (Bester Verteidiger) – Patrik Hersley, Leksands IF
 Stefan Liv Memorial Trophy – Joakim Lindström, Skellefteå AIK
 Guldpipa (Bester Schiedsrichter) – Mikael Nord

Weblinks

Einzelnachweise 

SHL-Saison
Eishockeysaison 2013/14